

Содержание 
Данная сура начинается напоминанием о могуществе Аллаха и о великом страхе, который охватит людей в День воскресения. В суре рассказывается о тех, кто ведёт спор и препирается об Аллахе без знания, по невежеству. Затем говорится об истине воскресения, доказательством которого служит сотворение человека и растений. В данной суре сказано о хадже (паломничестве), его обрядах и их важном значении в исламе. В суре дается разрешение верующим вести оборонительное сражение. В конце суры указывается на то, что идолы, которым поклоняются многобожники, не в силах сотворить даже самое слабое существо — такое, как муха. Сура призывает выстаивать молитву, раздавать закят, соблюдать обряды ислама, поклоняться Аллаху, сражаться за него.

Примечания